Die China Open 2017 waren ein Tennisturnier der Damen im Rahmen der WTA Tour 2017 in Peking. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier Mandatory fand vom 30. September bis 8. Oktober 2017 statt. Die drei Halbfinalistinnen des Premier-5-Turniers in Wuhan, die durch ihre Weltranglistenposition im Hauptfeld standen, waren automatisch für die zweite Runde qualifiziert.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Agnieszka Radwańska und im Doppel die Paarung Bethanie Mattek-Sands / Lucie Šafářová.

Im Finale gewann Caroline Garcia gegen Simona Halep. Durch den Einzug in das Endspiel schaffte Halep den Sprung auf Platz 1 der Tennisweltrangliste.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die China Open 2017 fand vom 29. bis 30. September 2017 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Peking